Stern es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Abraham Stern (1907-1942), también conocido como Abraham "Yair" Stern, fundador y líder de la organización sionista Lehi (acrónimo hebreo de "Lohamei Herut Israel", "Luchadores por la Libertad de Israel").
 Adolf Stern (1835-1907), de nombre real Adolf Ernst, historiador de la literatura y poeta alemán.
 Alan Stern (1957-), también conocido como Sol Alan Stern, ingeniero y científico planetario estadounidense.
 Benito Stern (1937-), también conocido como Benito Stern Prac, empresario y político uruguayo.
 Daniel Stern (1957-), también conocido como Daniel Jacob Stern, actor estadounidense de cine y televisión de origen judío.
 Fritz Stern (1926-2016), también conocido como Fritz Richard Stern, historiador estadounidense de origen alemán.
 Howard Stern (1954-), personalidad estadounidense de la radio y la televisión, gracias a su carrera como actor, humorista, y escritor.
 Isaac Stern (1920-2001), violinista ucraniano de origen judío, nacionalizado estadounidense.
 Itzhak Stern (1901-1969), judío polaco, contable industrial de Oskar Schindler.
 Kurt Stern (1907-1989), periodista, comunista, escritor, guionista y traductor alemán.
 Leni Stern (1952-), de nombre real Magdalena Thora, intérprete de ngoni (laúd de siete cuerdas), guitarrista, cantante y actriz alemana.
 Mike Stern (1953-), de nombre real Michael Sedgwick, guitarrista estadounidense de jazz.
 Nano Stern (1985-), también conocido como Fernando Daniel Stern Britzmann, cantautor, multiinstrumentista, y compositor chileno.
 Nicholas Stern (1946-), político, economista y académico británico.
 Robert Arthur Morton Stern (1939-), conocido usualmente como Robert A. M. Stern, arquitecto, profesor universitario y escritor académico estadounidense.
 William Stern (1871-1938) , también conocido como William Lewis Stern, psicólogo y filósofo alemán, conocido como pionero en el campo de la psicología de la personalidad y de la inteligencia.